Кавазович () — боснийская фамилия.

Известные носители:

 Кавазович, Зехрудин (род. 1975) — боснийский футболист.
 Кавазович, Никола (род. 1975) — сербский футбольный тренер.
 Кавазович, Хусейн (род. 1964) — верховный муфтий Боснии и Герцеговины с 2012 года.

Примечания